Никола́й Фёдорович Смирно́в:
 Смирнов, Николай Фёдорович (1907—1943) — сапёр, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Николай Фёдорович (1915—2000) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Николай Фёдорович (1918—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Смирнов, Николай Фёдорович (1929—2015) — заслуженный строитель Российской Федерации, почётный гражданин Костромской области.